«Князь Пожарский» — броненосный крейсер (рангоутный броненосный батарейный фрегат) русского императорского флота. Первый русский броненосный корабль, вышедший за пределы Балтики.

Проект 
Проект разрабатывался в рамках конкурса проектов железных броненосцев 1863 года, как «батарейное судно большого ранга», в 1864 году был классифицирован как «восьмипушечный батарейный корвет». Большое влияние на разработку оказал строящийся Англии броненосец «Беллерофон». 21 октября 1864 года был подписан контракт на строительство.

Строительство 
Строился в Санкт Петербурге на верфи «Галерный остров» по проекту генерал-майора С. И. Чернявского английским подрядчиком К. Митчеллом под наблюдением корабельного инженера штабс-капитана А. Ф. Соболева.

Зачисление в списки кораблей 29 мая 1865 года. Работы по строительству начались 18 ноября 1864 года. Спущен на воду 31 августа 1867 года. Принят в казну в 1869 году. Стоимость корпуса , машины — 

В 1871 году, по замечанию начальника броненосной эскадры адмирала Бутакова Г. И., взамен боевой рубки для защиты от ружейного огня смонтировали броневые листы толщиной 50,8 мм. В 1872 году по распоряжению адмирала А. А. Попова были изменены рангоут и дифферентовка.

Служба 
Вступил в строй 1873 году под командованием капитана 2-го ранга Басаргина.

С 1873 года по 1875 год — средиземноморский и далее трансатлантический поход под командованием Басаргина, ставший первым для российского цельнометаллического корабля. Во время похода в 1873 году от тифа умерло трое матросов Иван Любимкин, Николай Калутин и Василий Зорин. Их могилы находятся на кладбище военного госпиталя в Нетли, который расположен в парке Виктория, Саутгемптон. От неизвестной инфекции в 1874 году погибло ещё трое матросов, они похоронены на кладбище греческого острова Корфу. В это время старшим судовым врачом был Б. А. Кёрбер.

По возвращении из похода осенью 1875 года «Князь Пожарский» был поставлен в ремонт с модернизацией: подверглась переделке паровая машина; вместо шести котлов установили восемь новых; была установлена дополнительная подъемная труба; корпус покрыли однорядной (на сквозных болтах) деревянной обшивкой и цинковыми листами; добавлены приспособления для использования шестовых, откидных и буксируемых мин. Высота грот-мачты от палубы до топа — 16,5 м; масса рангоута — 135 тонн. При новом такелаже и рангоуте площадь парусов составляла около 2200 м². Общее количество экипажа возросло до 494 человек (24 офицера и 470 матросов).

Испытания в Балтийском море начались с 10 июля и продлились до 25 ноября 1877 года. На осенних испытаниях корабль достиг скорости в 11,9 узла при давлении пара 1,54 атмосферы, мощности 2214 л. с. и осадке 6,26 метра (максимальный результат 1872 года — 10,8 узла).

В апреле 1880 года «Князь Пожарский» по приказу отправился из Пирея на Дальний Восток, где вошёл в состав 2-го отряда под командованием контр-адмирала Асланбегова («Князь Пожарский», «Азия», «Крейсер», «Разбойник», «Забияка» и «Абрек») эскадры на Тихом океане вице-адмирала Лесовского.

С 12 мая по 6 августа 1890 года выход в море из Кронштадта и обратно под флагом командующего учебной эскадрой контр-адмирала Геркена с младшими кадетами в учебное плавание. Заходы в Бьёрке, Гельсингфорс, и Ревель.

Исключён из списков 14 апреля 1911 года.

По мнению отечественных историков флота, «Князь Пожарский» родился в спорах о будущем парового броненосного флота 1860-х годов, когда ясно видимой перспективы их использования военно-морская наука ещё не сформировала. По сути, он и ему подобные первенцы военного парового флота сами формировали эту науку своими опытом и ошибками. Так, изначально предполагавшийся в действиям на океанских коммуникациях «Князь Пожарский» оказался неспособным к ним ввиду своей малой скорости и запасом угля всего на 800 миль автономного плавания. По опыту «Князя Пожарского» военные теоретики склонялись к мысли, что для крейсерской войны необходимо облегчить броневую защиту судна и усилить его артиллерию.

Командиры 
 до 1867 капитан 1-го ранга А. А. Куприянов
 4.10.1865—1877 капитан-лейтенант (с 1 января 1873 капитан 2-го ранга) В. Г. Басаргин
 1880—1881 капитан 1-го ранга П. П. Тыртов
 18.03.1885 года—? капитан 1-го ранга С. О. Макаров
 29.01.1887—01.11.1888 капитан 2-го ранга Н. Х. Йениш
 1890—1891 капитан 2-ранга В. П. Мессер
 1891—1893 капитан 1-го ранга К. С. Остелецкий
 с 01.01.1895 года капитан 1-го ранга Н. Д. Баранов 
 11.05.1899—10.08.1899 капитан 1-го ранга И. И. Стронский
 1905—30.01.1906 капитан 1-го ранга В. К. Гирс
 30.01.1906—1907 капитан 1-го ранга В. С. Сарнавский
 1907—1908 капитан 1-го ранга В. Н. Протопопов
 с 1908 капитан 1-го ранга (полковник адмиралтейства) К. К. Андржиевский

Известные люди, служившие на корабле 
 ??.??.1900—??.??.1904 лейтенант Н. М. Белкин
 Абаза, Алексей Михайлович
 Авелан, Фёдор Карлович
 Алексеев, Евгений Иванович
 Гумилев, Степан Яковлевич
 Дриженко, Фёдор Кириллович
 Иванов, Пётр Васильевич
 Истомин, Михаил Константинович
 Кёрбер, Бернгард Августович
 Колчак, Александр Васильевич
 Меньшиков, Михаил Осипович
 Чухнин, Григорий Павлович
 Штер, Андрей Петрович

Интересные факты 
 Меньшиков Михаил Осипович в ряде изданий опубликовывал очерки заграничного плавания на фрегате «Князь Пожарский», а в 1879 году они были выпущены отдельной книгой названой «По портам Европы».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крейсер 1-го ранга «Князь Пожарский» 
 Архив фотографий русского и советского ВМФ 

Броненосные крейсера России
Суда по алфавиту
Броненосные фрегаты